Divonne ist der Name

einer Gemeinde im französischen Département Ain, siehe Divonne-les-Bains
des Oberlaufs der Versoix
eines Schweizer Adelsgeschlechts